Йоан X може да се отнася за:
 Йоан X (папа) (?–928), римски папа
 Йоан X Каматир (?), константинополски патриарх
 Йоан X (антиохийски патриарх)